Saint-Crespin (Calvados), deelgemeente van Le Mesnil-Mauger
Saint-Crespin (Seine-Maritime)

ook:
Saint-Crespin-sur-Moine, Maine-et-Loire